Њу Камбрија има више значења:
 Њу Камбрија (Канзас)
 Њу Камбрија (Мисури)